Мьелле́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70345.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к востоку от Парижа, в 85 км северо-восточнее Безансона, в 50 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река . Более 80 % территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 45 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 29 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 64,4 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 29 активных жителей работали 27 человек (17 мужчин и 10 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 16 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона